Бродар може бити

 Бродар, занимање које се бави превозом робе бродовима (в. )
 Бродар, село у општини Вишеград, Босна и Херцеговина
 Бродар (тврђава), у истоименом селу у општини Вишеград, Босна и Херцеговина
 Бродар (часопис), који је излазио почетком -{XX}- века у Краљевини Југославији

Вишезначне одреднице